TOCA (officiellement BARC (TOCA) Ltd) est l'un des principaux organisateurs de compétitions automobiles au Royaume-Uni. La société organise et régit notamment le championnat britannique des voitures de tourisme (BTCC) et les championnats supports de celui-ci (TOCA Tour ou TOCA Support Package). Autour du championnat britannique des voitures de tourisme se tient de nombreuses courses en lever de rideau.

Notes et références 

Sport mécanique au Royaume-Uni